Это — список самых ярких звёзд в созвездии Ящерица. Звёзды отсортированы в ходе убывания видимого блеска.

Ссылки 
 
 
 
 

Ящерица (созвездие)
Ящерица